Woodland Hills (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Woodland Hills (Los Angeles), districte occidental de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units.
 Woodland Hills (Utah)